Аксененко Олег Олександрович — український військовик
 Аксененко Олександр Сергійович — російський хокеїст
 Аксененко Сергій Іванович — український політик